Wolfsgrube steht für
Wolfsgrube, Wolfs-Fanggrube 
Wolfsgrube (Militär), militärisches Hindernismittel
Einzelne Bauwerke
Forsthaus Wolfsgrube, Elmstein 
Sporthalle Wolfsgrube, Suhl
 Abschnittsbefestigung Wolfsgrube, Bayern
Geografisches
 Toteisloch Wolfsgrube, Bayern

Siehe auch:
 Wolfgraben
 Wolfgrub
 Wolfgruben
 Wolfgruber
Wolfsgrub 
Wolfsgruben 
Wolfsgruber